Thornbury ist der Name mehrerer Ortschaften:
 in England:
 Thornbury (Devon)
 Thornbury (Gloucestershire)
 Thornbury (Herefordshire)
 Thornbury (West Yorkshire)
 Thornborough
 Thornbury (Victoria) / Australien
 Thornbury (Ontario) / Kanada
 Thornbury Township / USA

Thornbury ist der Familienname der folgenden Personen:
 George Walter Thornbury (1828–1876), englischer Autor
 Rhys Thornbury (* 1990), neuseeländischer Skeletonfahrer

Siehe auch:
 Thornburgh